Isla Cayetano puede referirse a:
A la isla Cayetano de la provincia del Chubut, Argentina.
A la isla Cayetano que se encuentra a la entrada del canal Bárbara en la región austral de Chile.